Prisopodidae är en familj av insekter. Prisopodidae ingår i överfamiljen Aschiphasmatoidea, ordningen Phasmida, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Prisopodidae 48 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Prisopodidae